„Медия линк“ АД е българска компания, чиято основна дейност се състои в представляване на чужди телевизионни канали за България и осъществяване на дублажи на чужди програми. От около 2000 г. фирмата е представител на Fox Kids (по-късно Jetix) и National Geographic. 

От 2007 г. „Медия линк“ започва да извършва дублиране на различни сериали, най-вече за „Диема Вижън“, а от октомври същата година – и за Jetix. В края на 2008 г. преводът на документалните филми по National Geographic Channel България преминава от субтитри към дублаж (отново извършен от „Медия линк“), а малко по-късно, през месец декември, всички анонси на телевизията също започват да звучат на български език. Същото се очаква да стане и с Jetix, но тъй като Компанията „Уолт Дисни“ решава да го преобразува в Disney Channel, пълната локализация се очаква да завърши едва след промяната. 

В дублажите на „Медия линк“ участват различни актьори, но обикновено по тях работи един от следните режисьори на дублажа: Петя Силянова, Михаела Минева, Милена Манчева, Мария Ангелова, Дора Ангелова, Добрин Добрев, Василка Сугарева, Албена Павлова и др.

Източници 

Телевизионни компании в България
Звукозаписни компании в София